

Жінки 
 Духова Алла Володимирівна (* 1966) — радянський і російський хореограф, засновниця та художній керівник міжнародного балету «Тодес».

Чоловіки 
 Духов Борис Інокентійович (1937—2011) — командувач військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил Російської Федерації (1991—2000), генерал-полковник. Народний депутат України 1-го скликання.
 Духов Микола Леонідович (1904—1964) — радянський конструктор бронетехніки, ядерної і термоядерної зброї; тричі Герой Соціалістичної Праці.
 Духов Олексій Михайлович (1921—1984) — капітан РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Духова
 Духів
російські прізвища